Нуево Сан Херонимо има више значења:

 Нуево Сан Херонимо (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Херонимо (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику